Martincourt puede hacer referencia a:

 Martincourt, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Martincourt, comuna francesa del departamento de Oise.